Объявлен (в) розыск:
 «Объявлен в розыск» (2005) — американский драматический телесериал телеканала TNT.
 «Объявлен розыск...» (1981) — телеспектакль в 2-х частях режиссёра Глеба Селянина.

 См. также
 «В розыске» (2017) — американский полицейский телесериал телеканала Fox.